Рэйчел Эмбер () — вымышленный персонаж серии игр Life Is Strange от Square Enix. Созданный Dontnod Entertainment для первой части Life Is Strange, выпущенной в 2015 году, персонаж Рэйчел был значительно расширен Deck Nine для игры-приквела, выпущенной в 2017 году.

Её персонаж представлен в одноименной игре Life Is Strange как богатая, популярная студентка, которая является бывшей лучшей подругой персонажа Хлои Прайс. Она посещала школу, в которую ходила главная героиня Макс Колфилд и таинственно исчезла, служит одной из тем истории. В приквеле игры Life Is Strange: Before the Storm Рэйчел является главной подругой и завязывает отношения с главной героиней Хлоей, которые необязательно романтичны.

Отзывы 
Александр Ульянов из PopMatters отметил намеренную "аллюзию" на персонаж Лоры Палмер из телесериала "Твин Пикс", смерть которой аналогичным образом послужила аналогичной темой для событий сериала. По словам Ульянова, во время разработки игры Рэйчел называли Джесси Палмер. Изображение отношений Хлои и Рэйчел в "Before the Storm" было приведено несколькими изданиями, включая журнал Gayming, в качестве положительного примера отношений ЛГБТ в играх.

Критики, включая Kotaku, отметили ее характер как намеренную аллюзию или ниспровержение архетипа маниакальной девушки-мечты пикси. Джессика Кондитт из Engadget назвала ее в Before the Storm "более темной" версией типизации: обозначив изображение Рэйчел в игре как форму "маниакальной девушки из ночных кошмаров пикси"; термин, с которым согласился игровой директор Deck Nine Флойд. Точно так же Ульянов описал ее героиню как "представительницу той внутренней силы, которая пробуждается внезапно, по своим собственным законам, и заставляет каждого молодого человека чувствовать, что он или она - главный герой этой жизни".

Примечания 

Вымышленные персонажи
Женские персонажи компьютерных игр